Gallotti ist der Familienname folgender Personen:
Alicia Gallotti (* 1964), argentinische Autorin
Benjamin Gallotti Júnior (1881–??), brasilianischer Politiker
Dada Gallotti (* 1935), italienische Schauspielerin
Francisco Benjamin Gallotti (1895–1961), brasilianischer Politiker
Giuseppe Gallotti (1803–1879), italienischer Politiker
Luís Gallotti (1904–1978), brasilianischer Politiker

Siehe auch:
 Emilia Galotti (Begriffsklärung)